Гернроде:

 Гернроде — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Гернроде — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.